Вернер Елерт (1885—1954) — німецький лютеранський богослов.
 Герта Елерт (1905—1997) — наглядачка в багатьох концентраційних таборах Третього рейху; причетна до Голокосту.
 Йоганн Елерт Боде (1747—1826) — німецький астроном, член Берлінської академії наук.
 Луї Елерт (1825—1884) — німецький піаніст, композитор, музичний критик та педагог.
 Тамара Елерт (1921—2008) — німецька письменниця й поетеса.
 Зіґфрід Карг-Елерт (1877—1933) — німецький композитор, органіст і педагог.

 Елерт Тіле (? — 17 століття) — естонський скульптор і різьбяр.
Німецькі прізвища